Eidomene () ist:

 Eidomene (Makedonien), eine antike Stadt in der Emathia in Makedonien
 Eidomene (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Tochter des Pheres oder des Abas